Марко Бушманн (нім. Marco Buschmann; нар. 1 серпня 1977) — німецький політик.
 Джо Бушманн («Papa Joe» Buschmann; 1925—2015), німецький джазовий музикант і ресторатор.

Див. також 
 Бушман